AHS peut faire référence à :
  ;
 AHS Centaur, un bateau hôpital australien durant la Seconde Guerre mondiale ;
 American Horror Story, une série américaine.